Desa Sumuragung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumuragung (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 112,00), Jawa Timur, 
 Desa Sumuragung (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,15), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar